Glanert ist der Familienname folgender Personen:

 Atze Glanert (1941–2016), deutscher Kameramann
 Detlev Glanert (* 1960), deutscher Komponist